

Гайленд-Гайтс — місто, штат Кентуккі
 Гайленд-Гайтс — місто, штат Огайо